Valais, kanton smješten na jugu Švicarske
 Wallis (otok), otok koji čini dio Wallisa i Futune
 Wallis (ime)
 Wallis (prezime)